Ильина, Елена Михайловна (; , ) — современная российская  и .

Творчество 
Член Международного Художественного Фонда, Творческого Союза Художников России, Международной федерации художников ЮНЕСКО, Национального союза пастелистов России (NPS).

Елена Ильина — художница, создавшая свой уникальный стиль ART & DREAM — соединение сна, мечты и реальности.
В 2020 году во время локдауна анонсирует масштабный online Арт-проект Елены Ильиной #FACES_2020 |Женщины из соцсетей, которых я знаю или которые повлияли на мою жизнь.

Елена родилась в г. Пинске Брестской области в семье летчика гражданской авиации (Сачивко Михаила Николаевича) и бухгалтера (Тамары Петровны). Рисует с детства. Когда ей исполнилось 7, семья переехала в Витебск. Школа — технологический техникум — педагогический институт.
1995 год — взрыв творчества. В 1996 году состоялась первая персональная выставка «Сны» в Художественном музее города Витебска, затем в Москве в галерее «Китай-город».
Огромное влияние на творчество Елены Ильиной оказывают такие великие художники как Леонардо до Винчи, Микеланджело, Боттичелли, Климт, Роден, Рерих, Марк Шагал, что она и отразила в сериях «Зеркала», «Горы».

В 2000 году в Италии — персональная выставка SogniHanding of the «Italian flag» to the winner of tournament in a holiday of Narni (ITALY) — Corsa all’Anello в городе Нарни. По приглашению мэра города было предложено почётное право (впервые женщине-художнице) расписать флаг для победителя рыцарского турнира в любой технике. Елена выбрала роспись по ткани (батик). Торжественное вручение «Итальянского флага» победителю рыцарского турнира происходило на празднике города Corsa all’Anello. Об этом событии и о выставке на итальянском телеканале Gallileo была снята передача «Творческие личности. Художница Елена Ильина».

В 2013 году Елена посвятила своему земляку — художнику Марку Шагалу Арт-проект «Здравствуй Марк, привет из Ниццы!»Елена Ильина. Арт-проект «Здравствуй Марк, привет из Ниццы!».

С 2011 года Елена проводит ежегодные отчетные выставки учеников Арт-студии в рамках своих арт-проектов. Много путешествует, проводит мастер-классы, участвует в международных проектах, арт-колониях и пленэрах.

Участница республиканских и международных художественных выставок (Италия, Германия, Франция, Англия, США, Хорватия, Белоруссия, Россия и др. страны). Много выставляется (порядка 70 персональных и сборных выставок и арт-проектов). Живет и работает в Москве.

Образование 
 МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет журналистики МГУ, специальность — графический дизайн СМИ и визуальных коммуникаций, защита диплома с отличием (2007).
 Витебский государственный университет имени П. М. Машерова бывш. ВГПИ им. С. М. Кирова, художественно-графический факультет (1992).
 Витебский технологический техникум, моделирование и конструирование (1986).

Награды и достижения 
 08/2021 — Проект-триптих «КНИГА ЖИЗНИ» вошел в топ 10 финалистов open call в журнале Art Muse 7/ 2021 
06/2013 — Золотая Медаль — 1 место в категории FANTASY — NEW YORK REALISM FINE ARTS, New York, USA
 05/2013 — Серебряная Медаль «За вклад в отечественное изобразительное искусство» от ТСХР
 11-12/2012 — Международная выставка-конкурс Russian Art Week, Центр современного искусства М'АРС, (1 место в категории «Профессионал» в номинации «Архитектура», (диплом, КАТАЛОГ), Москва, Россия
 10/2012 — Бронзовая Медаль «За вклад в отечественную культуру» от ТСХР
 10/2012 — Участие в Благотворительном аукционе в поддержку Юбилейного стипендиального фонда РЭШ] Российская экономическая школа (РЭШ), в рамках проекта 20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ РЭШ
 05/2012 — Арт-проект ДРЕВО ЖИЗНИ: презентация книги «Древо жизни» (дизайн и верстка Елены Ильиной) и персональная выставка, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, Диплом Международной Федерации Художников, ТСХР — «За вклад в отечественную культуру»
 05/2011, International Art Colony Paradiso, Galerija Makek otok Rab, Croatia. По приглашению галереи Елена Ильина приняла участие в Международной выставке современного авангардного искусства в галерее Makek Gallery, представляя Россию — двумя холстами Love Reflections («Отражения любви»). (В 2010 — Россию представлял художник Александр Трифонов)
 04/2011 — презентация первой книги «Звёздные девушки» (дизайн и верстка книги созданы Еленой Ильиной) и персональная выставка, Центральный Дом журналиста, Москва, Россия.
 09 — 10/2010 — Российская Неделя Искусств, Москва, Московский дом художника (Russian Art Week, Moscow) — 1-е место в категории «Профессионал» в номинации «Авангардная живопись (Фэнтези)» (Диплом)
 04 — 05/2000 — персональная выставка, Италия, Нарни. Особенно ярким и запоминающимся был 2000 год, когда Елену с персональной выставкой пригласили в старинный средневековый город Narni. Там существует добрая традиция: каждый год три команды, представляющие территориальные части региона Умбрия (итал. Umbria) города Нарни (Santa Maria — Монте-Санта-Мария-Тиберина (итал. Monte Santa Maria Tiberina), Fraporta, Mezule), соревнуются за флаг города. Почётное право расписать Флаг (в технике батика) было предоставлено впервые женщине-художнице Елене Ильиной. Она вручила его победителю Рыцарского турнира на празднике города «Corsa all’Anello».

Книги 
«Древо жизни». Автор книги Е. Ильина в соавторстве с Мартой Ильиной ISBN (2012), презентация книги — Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, Москва, Россия.
«Звездные девушки». Авторы Е. Ильина, М. Ильина. ISBN (2011), презентация книги в Центральный Дом журналиста.

Персональные и коллективные выставки 
2021

Проект-триптих «КНИГА ЖИЗНИ» вошел в топ 10 финалистов open call в журнале Art Muse 7/ 2021

2020
 Online Арт-проект Елены Ильиной #FACES_2020  |Женщины из соцсетей, которых я знаю или которые повлияли на мою жизнь
2019
 24.12 — 8.12 Первый международный арт-проект «Вечная женственность» *  / Eternal femenine art, Москва, КЦ Астахова, Ул. Люблинская, 149
 Творческая встреча / Арт-проект «Состояния». Персональная выставка Soulfulloft, Москва, Каланчевский тупик, д.3-5, стр.2
 Отчетная выставка работ учеников художественной студии Елены Ильиной в рамках Арт-проекта «Состояния».
 17.04 — 17.05 Первая онлайн выставка Национального Союза Пастелистов России, Москва
 VISIONARY ART TRIP Меджународная выставка символического искусства «Виженари Арт», Московский Дом Художника, Москва, Кузнецкий мост, 11
2018
 Арт-проект «ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ» , персональная выставка в Галерее Бизнес Центра «Романов двор», Романов переулок 4, стр. 2
 Отчетная выставка работ учеников художественной студии Елены Ильиной в рамках Арт-проекта
2017
 МАСТЕР-КЛАСС в технике пастель, Дубай, ОАЭ
 Арт-проект «ОТРАЖЕНИЯ», персональная выставка работ и портреты учеников, Центральный Дом журналиста, м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8А, Москва, Россия
 Отчетная выставка работ учеников художественной студии Елены Ильиной в рамках АРТ-ПРОЕКТа «ОТРАЖЕНИЯ»
2016
 Музыкально-художественный проект «ДРУГАЯ РЕКА», персональная выставка работ и портреты учеников, Москва, Центральный Дом журналиста, м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8А, Москва, Россия
 Отчетная выставка работ учеников художественной студии Елены Ильиной в рамках арт-проекта «ДРУГАЯ РЕКА»
2015
 МАСТЕР-КЛАСС по живописи, Арт-галерея Black Dog Красные Холмы, Москва, Россия
 ART & MUSIC Project «ЗНАКИ ВРЕМЕНИ» , Арт-галерея Black Dog Красные Холмы, Москва, Россия
 Отчетная выставка работ учеников художественной студии Елены Ильиной в рамках проекта «ЗНАКИ ВРЕМЕНИ»
 В рамках общеевропейской акции «Ночь Музеев 2015» — специальный проект «ЗНАКИ ВРЕМЕНИ» художницы Елены Ильиной и певицы Марты Ильиной, Арт-галерея Black Dog Красные Холмы, Москва, Россия
 Выставочный проект «ГОСТИНЫЙ ДВОР», Россия, Москва, ул. Ильинка, 4
 Выставка «Зимний вернисаж», Международный Художественный Фонд, Москва, Россия
2014
 Выставка, посвященная 180-летию И. Е. Репина «Жанровая сцена и портрет в творчестве художника», Выставочный зал на Пятницкой «Флоре», Москва, Россия
 Международный арт-проект «ArtWeeks in Italy — Недели Искусств в Италии» — Венеция, 1 место в Номинации: Искусства и Развлечения, Международный конкурс фотографии, Palazzo Priuli-Bon, San Stae 1979 Santa Croce, Venezia
 Выставка «Жизнь современного города», Международный Художественный Фонд, Москва, Россия
 Арт-проект — 2014 «КРАСОТА В КАЖДОМ», персональная выставка работ и портреты учеников, Центральный Дом журналиста, м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8А, Москва, Россия
 Отчетная выставка работ учеников художественной студии Елены Ильиной в рамках проекта «КРАСОТА В КАЖДОМ»
 Выставка «Весенний ЭКСПРОМТ», галерея АРДЕНА, Международный фонд славянской письменности и культуры, Москва, Россия
 Выставка IMP-ART-2014."IMPART-2014. Невозможные объекты и оптические иллюзии в современном искусстве и дизайне. (Традиционные и компьютерные технологии), Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова, Выставочный зал МГХПА «Тоннель», Москва, Россия
 Второй ВЕСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ «Женщины в искусстве современного мира», выставочный зал МСХ, Кузнецкий мост, 20, Москва, Россия
 Концептуальная выставка «ДВИЖЕНИЕ ФОРМЫ» в рамках фестиваля, Выставочный зал «Галерея на Каширке», Россия, Москва
 Выставка «Современное реалистическое искусство. Посвящается 180-летию С. М. Третьякова», МХФ и Культурный центр на Пятницкой, Москва, Россия
 Выставка «Сны о Черногории», АРТ-Лаборатория, фонд Славянской письменности и культуры, Москва, Россия

2013
 06/2013 — 1 место — Золотая медаль в категории FANTASY — NEW YORK REALISM FINE ARTS,New York, USA
 06-07/2013 — «Эпоха Романовых» — художественная выставка, посвящённая 400-летию окончания смуты и восстановления российской государственности, Московская городская Дума, МХФ, Москва, Россия
 05/2013 — An International Fine Arts Project «LIRICAL FANTASY» / Международный Арт-Проект ФАНТАЗИЯ ЦВЕТА / An International Fine Arts Exhibit FANTASY OF COLOR, NEW YORK REALISM FINE ARTS — West Park Art Gallery, New York City
 05-06/2013 — Молодёжная художественная выставка «БУКВА» в рамках выставочного проекта «Страны славянской культуры», ко Дню Славянской письменности −1150 лет, МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, Москва, Россия
 05/2013 — Награждена СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ «За вклад в отечественное изобразительное искусство» от ТСХР
 04/2013 г. — АРТ-ПРОЕКТ «ЗДРАВСТВУЙ МАРК, ПРИВЕТ ИЗ НИЦЦЫ!», персональная выставка живописи, графики и фотографии — ВИДЕОпрезентация, фотоотчёт, дизайн-завод FLACON, Москва, Россия
 02/2013 — Выставка «В стиле ФЬЮЖН», Арт галерея Фьюжн,Москва, Россия
 01-02/2013 — Выставка «СОЗВУЧИЕ», Центральный дом художника (ЦДХ 23 зал), Москва, Россия
 12-01/2013 — Выставка «Зимний вернисаж», Международный Художественный Фонд, (диплом), Москва, Россия
2012
 11-12/2012 — Международная выставка-конкурс современного искусства «RUSSIAN ART & PHOTO WEEK», [Центр современного искусства М'АРС, (1 место в категории «Профессионал» в номинации «Архитектура», (диплом, КАТАЛОГ), Москва, Россия
 11/2012 — Благотворительный аукцион для финансирования строительства Детского дома при Николо-Перервинской обители в Печатниках, (сертификат милосердия, благодарственное письмо), Выставка художников-благотворителей, галерея Ардена, Международный фонд славянской письменности и культуры, (каталог), Москва, Россия
 10-11/2012 — Арт Фестиваль SLAVianski Côte d’Azur 2012: Выставка « Пункт назначения — Солнце», Фаликон — Ницца — ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ, Франция
 10/2012 — Награждена бронзовой Медалью «За вклад в отечественную культуру» от ТСХР
 10/2012 — Персональная выставка «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ»] в рамках проекта 20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ РЭШ/ Участие в Благотворительном аукционе в стиле Sothby’s в поддержку Юбилейного стипендиального фонда РЭШРоссийская экономическая школа (РЭШ) Красный Октябрь, клуб&ресторан РЕКА, Москва, Россия
 10/2012 — В рамках Фестиваля науки и Moscow Design Week «Выставка работ студентов-дизайнеров разных поколений», Московский государственный университет МГУ им. Ломоносова, Факультет журналистики,Москва, Россия
 10/2012 — Выставка «Учителя и ученики», Международный Художественный Фонд, (диплом), Москва, Россия
 09-10/2012 — Выставка «Осенний экспромт», галерея Ардена, Международный фонд славянской письменности и культуры, Москва, Россия
 09/2012 — В рамках фестиваля День города Москвы. Москва 865 Выставка: СКАЖИ ЧЕЛОВЕКУ XXI века «Бульвар Искусств»- Рождественский бульвар, Москва, Россия
 08/2012 — «Цветы и краски лета», Международный Художественный Фонд, Москва, Россия
 07/2012 — персональная выставка «Римские каникулы. Roman holiday», Галерея Massimo/ Exhibition on streets of Rome, Рим, Италия
 07/2012 — «Сицилийские каникулы. Sicilian holiday», Палермо, Сицилия
 06/2012 — «Элементы грядущего» — СЕССИИ МОСКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ В ГАЛЕРЕЕ «А3» ДЕСЯТЫЙ СЕЗОН(каталог), А3 (галерея), Москва, Россия
 05/2012 — Арт-проект ДРЕВО ЖИЗНИ: персональная выставка и презентация книги «Древо жизни», Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, (дипломы), Москва, Россия
 04/2012 — «Весенний салон-2012» Юбилейный 20-й традиционный творческий конкурс женщин-художников, Государственный выставочный зал «На Каширке», (диплом), Россия, Москва
2011
 «Made in Croatia», галерея Makek, (каталог), Загреб, Хорватия;
 International Art Colony Paradiso, галерея Makek, остров Раб, Хорватия;
 Персональная выставка и презентация книги «Звёздные девушки», Центральный Дом журналиста, Москва, Россия
 Международный арт-проект «Art Week in Berlin 2011 — Дни славянского искусства в Берлине (диплом), Германия»:
 Выставка-презентация лауреатов Российской Недели Искусств;
 Международный конкурс визуальных искусств; Российский Дом Науки и Культуры, Берлин
2010
 Российская Неделя Искусств, Москва, Московский дом художника (Russian Art Week, Moscow) — первое место (диплом) в категории «Профессионал» в номинации «Авангардная живопись (Фэнтези)»
 Персональная выставка в отеле «Эридан», посвященная проведению Международного фестиваля искусств «Славянский базар (фестиваль)-2006» Витебск, Белоруссия
 Персональная выставка «Рождественские сны» в отеле «Эридан», Витебск, Белоруссия
 Персональная выставка в отеле «Эридан», посвященная проведению Международного фестиваля искусств «Славянский базар (фестиваль)-2005», Картина «Анжелика и Король» Витебск, Белоруссия
 Персональная выставка «Стихии» в отеле «Эридан», посвященная проведению Международного фестиваля искусств «Славянский базар (фестиваль)-2004», Витебск, Белоруссия, Россия
 Персональная выставка в отеле «Эридан», посвященная проведению Международного фестиваля искусств «Славянский базар (фестиваль)-2003», Витебск, Белоруссия
 2002 — участие в сборной выставке, Витебский музей современного искусства
 2001 — участие в Городской выставке, галерея «Джованни Аристэи», (памятная награда), Италия, Терни
 2000, апрель — май — персональная выставка Sogni, Италия, Нарни. Почётное право росписи Флага Города на празднике города «Corsa all’Anello»
 1996, август — галерея «Китай-город» персональная выставка, Россия, Москва
 1996, июнь — первая персональная выставка «Сны» Художественный музей, Белоруссия, Витебск

Ссылки 
 Официальный сайт художницы Елены Ильиной
Работы Елены Ильиной вошли в топ 10 финалистов open call в журнале Art Muse 7/ 2021
 Online Арт-проект Елены Ильиной #FACES_2020
 Арт-проект «ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ». Елена Ильина, Анастасия Яблокова
 Арт-проект Елены Ильиной ЗНАКИ ВРЕМЕНИ
 Арт-пленэр, Дубай 2017, Елена ИЛЬИНА, Анастасия ЯБЛОКОВА
 Елена Ильина. Арт-проект «Здравствуй Марк, привет из Ниццы!»
 Первый международный арт-проект «Вечная женственность»
 Выставка и презентация книги «Звёздные девушки» 1
 Выставка и презентация книги «Звёздные девушки» 2
 Выставка и презентация книги Звёздные девушки 3
 Отзывы о выставке — STAR GIRLS — responses to exhibition of Elena Ilyina
 Art by Elena Ilyina
 Arte de — Elena Ilyina
 Artist Elena Ilyina — Congratulationes from Solvia Roda
 Artista Elena Ilyina
 Artist Elena Ilyina Russian Art Week 2010 — 1 place
 Handing of the «Italian flag» to the winner of tournament in a holiday of Narni (ITALY) — Corsa all’Anello

Примечания

Галерея 

Выпускники факультета журналистики МГУ
Художники по алфавиту
Художницы России XX века
Современные художники России